Il doppio del torneo di tennis Flea Market Cup Busan Challenger Tennis 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rik De Voest e Ashley Fisher che hanno battuto in finale Johan Brunström e Jean-Julien Rojer 6-2, 2-6, [10-6].

Teste di serie 

 Rik De Voest /  Ashley Fisher (Campioni)
 Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (finale)

 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (quarti di finale)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Flea Market Cup Busan Challenger Tennis 2008